Руф () — район на севере Афин, расположенный на юго-западе от Омонии, ограниченный улицей  и проспектом .

Руф — один из первых чисто промышленных районов Афин, хотя в последние десятилетия большинство промышленных мощностей было перенесено в другие места. Накануне Олимпиады 2004 года в Афинах в районе Руф, как и в Гуди, возведено несколько спортивных сооружений.

На территории района построена железнодорожная станция  Организации греческих железных дорог, которая обслуживает .

Здесь базируется футбольный клуб , который в сезоне 2009/2010 играл в Футбольной лиге 2.